A Nyoman szóra a következő lapok hivatkozhatnak:

 Nyoman, a Nyeman folyó belarusz neve
 Nyoman, egy fehérorosz labdarúgócsapat Hrodnában